ENR steht als Abkürzung für:

 En-Route (ein Teil des Luftfahrthandbuches)
 East Norfolk Railway, ehemalige englische Eisenbahnlinie, siehe Bure Valley Railway
 Egyptian National Railways, siehe Ägyptische Staatsbahnen
 Engineering News-Record, US-amerikanisches Wochenmagazin

Abkürzung